Григоровская Слобода — топоним.

Украина 
 Григоровская Слобода — село в Ивано-Франковской области
 Григоровская Слобода — село в Киевской области